Жуан Карлос () — распространённое имя в Бразилии и Португалии.

 Жуан Карлос Барселос — бразильский футболист, игрок «Интернасьонала» в 1977—1981 годах
 Жуан Карлос Боззо Насименто — бразильский продюсер, автор более полутысячи рекламных роликов для телевидения, актёр
 Жуан Карлос да Силва Коста — бразильский футбольный тренер
 Жуан Карлос дос Сантос (род. 1972) — бразильский футболист, игрок национальной сборной (1999)
 Жуан Карлос Мартинс — бразильский музыкант, пианист
 Жуан Карлос Пинто Шавес (род. 1982) — бразильский футболист.
 Жуан Карлос Пиньейро (1932—2011) — бразильский футболист.
 Жуан Карлуш ди Оливейра (1954—1999) — бразильский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1976 и 1980 годов.

Примечания